In 1926/27 werd het vijftiende Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd opnieuw over één seizoen gespeeld en er kwamen terug twee reeksen. 

Arminia Bielefeld werd kampioen en Borussia Rheine vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. Rheine werd vierde in de groep voor vicekampioenen en Bielefeld vijfde in de kampioenengroep.

1.Bielfelder FC Arminia nam de naam DSC Arminia Bielefeld aan. 
VfR Osnabrück nam de naam FV Osnabrück aan.

1. Bezirksklasse

Groep Oost

Groep West

Degradatie play-off
De verliezer degradeert.
 Heen

 Terug

Finale
 Heen

 Terug

2. Bezirksklasse
Enkel de resultaten uit de groep Recklinghausen zijn bekend.

Recklinghausen

Promotiefinale

Oost
 Heen

 Terug

West
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27